Села:
 Загорівка — Волинська область, Маневицький район
 Загорівка — Сумська область, Кролевецький район
 Загорівка — Чернігівська область, Менський район